Капель:
 Капе́ль — падение капель воды (обычно с крыш) при таянии снега. 
 Капель в химии — пористая чашечка с толстыми стенками.
 Капель, Артур — член Долгого парламента.